Chambly (Canada), een plaats in de Canadese provincie Quebec.
Chambly (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Oise.